

Géographie 

 Dans le Pentateuque, Sinaï désigne à la fois le désert où pérégrinent les Hébreux et la montagne où Moïse reçoit les Tables de la Loi ;
 La péninsule égyptienne du Sinaï est située entre la Méditerranée (au nord) et la mer Rouge (au sud) ;
 Le mont Sinaï est une montagne de cette péninsule, où la tradition chrétienne situe à la fois les épisodes bibliques du Buisson ardent et du don des Dix Commandements, et où est édifié le monastère Sainte-Catherine ;
 Le Sinaï est une écorégion d'eau douce couvrant cette péninsule et les golfes de Suez et d'Aqaba ;
 Le mont Sinaï est également le point culminant de la montagne de Reims, dans le département de la Marne.

Entités administratives 

 Le gouvernorat du Sinaï Nord et le gouvernorat du Sinaï Sud sont deux gouvernorats égyptiens ;
 Sinai, une municipalité du Dakota du Sud (États-Unis) ;
 Mount Sinai, hameau et  du comté de Suffolk (État de New York, États-Unis).

Groupes armés 
 La province du Sinaï (en arabe Wilayat Sinaï), groupe djihadiste lié à l'État islamique.

Patronymes 

 Carine Sinaï Bossou (1973-), cheffe d'entreprise guyanaise.
 Iakov Sinaï (1935-), mathématicien et physicien russe.

Autres 
 Mount Sinai School of Medicine ;
 .